Cette page présente la  en Pro D2.

Entraîneurs 
 Philippe Sella : Manager
 Mathieu Blin : Entraineur
 Stéphane Prosper : Entraineur
 Jean-Jacques Crenca : Entraineur

La saison 
Budget

Récit

Transferts

Effectif 2016-2017

Calendrier et résultats

Matchs amicaux
 FC Grenoble - SU Agen :  27-35''
 SU Agen - US Montauban :  17-22'''

Pro D2 

|}

Barrages d'accession en Top 14

Demi Finales

Finale

Statistiques

Statistiques collectives 
Attaque 

Défense

Statistiques individuelles 
Meilleur réalisateur 
Burton Francis : 229 points (50 pénalités, 3 drops, 35 transformations, 0 essais)
Clément Darbo : 186 points (37 pénalités, 0 drops, 25 transformations, 5 essais)

Meilleur buteur 
Burton Francis : 229 points (50 pénalités, 3 drops, 35 transformations)
Clément Darbo : 161 points (37 pénalités, 0 drops, 25 transformations)

Meilleur marqueur 
George Tilsley : 13 essais
Essais de pénalités : 10 essais
Filipo Nakosi : 8 essais

Joueurs les plus sanctionnés
Tamaz Mchedlidze : 2 (2 cartons rouges) 
Arthur Joly : 3 (2 cartons jaunes, 1 carton rouge)

Notes et références

Liens externes 
 

2016-2017
Agen